Europamästerskapet i basket för små länder 2002, officiellt 2002 European Promotion Cup, var den åttonde upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls på Malta och vanns av San Marino före Wales och Skottland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

2002
Internationella sportevenemang på Malta
2002 i Malta
Basket på Malta
Sportåret 2002